hrabstwo Hill (ang. Hill County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Hill (ang. Hill County) w USA, w stanie Teksas